

Patronyme 

 Arthur Pomeroy (1723-1798), homme politique anglo-irlandais ;
 Ben Pomeroy (né en 1984), joueur de rugby australien ;
 Earl Pomeroy (né en 1952), homme politique américain ;
 Frederick William Pomeroy (1857-1924), sculpteur anglais ;
 Jim Pomeroy (1952-2006), pilote américain de moto-cross ;
 John Pomeroy (né en 1951), animateur américain ;
 Lee Pomeroy, musicien anglais ;
 Roy Pomeroy (1892-1947), réalisateur américain ;
 Samuel C. Pomeroy (1816-1891), homme politique américain.

Toponyme 

 Pomeroy, ville du comté de Calhoun en Iowa ;
 Pomeroy, siège du comté de Meigs en Ohio ;
 Pomeroy, siège du comté de Garfield dans l'État de Washington.

  est un village du South Hams dans le Devon (Royaume Uni).

Homonymie de localités aux États-Unis